La saison 2002-2003 est la dixième saison des championnats de hockey sur glace de République tchèque : l’, la première division, la , second échelon, la , troisième division et des autres divisions inférieures.

Saison régulière

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Gardiens de but

Séries éliminatoires

Effectif du HC Slavia Prague

Barrage de relégation 

Le HC Havířov est relégué en 1. liga lors que le HC Kladno accède à l'Extraliga.

Trophées

Références 

Saison du championnat de Tchéquie de hockey sur glace
Hockey sur glace en 2002
Hockey sur glace en 2003
République tchèque